Ezio Camuncoli – scrittore e giornalista italiano
 Ferdinando Camuncoli – militare italiano
 Giuseppe Camuncoli – fumettista italiano